Турковский:
 Турковский — хутор в Красноармейском районе Краснодарского края России.